Nászer Abd en-Nabi (arabul: ناصر صادق عبد النب; El Giza, 1971. január 23.–) egyiptomi nemzetközi labdarúgó-partbíró. Polgári foglalkozásként a Nílus televíziós sportcsatorna producere.

Pályafutása

Nemzetközi partbíráskodás 
Az Egyiptomi labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2004-től tartotta nyilván partbírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Mohamed Benouza játékvezető állandó segítőjeként szolgálja a nemzetközi labdarúgást. Az aktív nemzetközi játékvezetéstől 2011-ben búcsúzott.

Világbajnokság 
Egyiptom rendezte a 17., a 2009-es U20-as labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA JB partbíróként vette igénybe szolgálatát.

A FIFA JB 2010. február 5-én kijelölte a (június 11.-július 11.) közötti Dél-Afrikába rendezendő, a XIX., a 2010-es labdarúgó-világbajnokságon közreműködő harminc játékvezetőt, akik Kassai Viktor és 28 társa között ott voltak a világtornán. Az érintettek március 2-6. között a Kanári-szigeteken vettek részt szemináriumon, ezt megelőzően február 26-án Zürichben orvosi vizsgálaton kellett megjelenniük. 2010. május 27-én a FIFA JB két játékvezetői hármast kivett a keretből, mert az erőnléti felméréseken nem volt megfelelő a teljesítményük. Benúza két segédjátékvezetője nem tudta teljesíteni a fizikai követelményeket.

Afrikai Nemzetek Kupája
Ghána a 26., a 2008-as afrikai nemzetek kupája, Angola a 27., a 2010-es afrikai nemzetek kupája nemzetközi labdarúgó torna rendezője volt, ahol a CAF JB asszisztensként alkalmazta.

2008-as afrikai nemzetek kupája

2010-es afrikai nemzetek kupája

Nemzetközi kupamérkőzések

Világkupa
Japán rendezte az 5., a 2008-as FIFA-klubvilágbajnokságot, ahol a FIFA JB asszisztensként foglalkoztatta. A két ausztrál csapat selejtezőjén kapott feladatot.

Források 

Egyiptomi labdarúgó-játékvezetők
1971-ben született személyek
Élő személyek